Holpert ist der Familienname folgender Personen:

 Ervin Holpert (* 1986), serbischer Kanurennsportler 
 Fynn Holpert (* 1967), deutscher Handballtorwart
 Jan Holpert (* 1968), deutscher Handballtorwart

 Magnus Holpert (* 2002), deutscher Handballspieler

Siehe auch:
 Holbert